Lilienthal, családnév

 Lengyelország
 Lilienthal, Białczyn német neve, település Varmia-mazúriai vajdaságban
 Németország
 Lilienthal, település Alsó-Szászországban

egyéb
 13610 Lilienthal, kisbolygó